Lebesgue är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Henri-Léon Lebesgue (1875–1941), fransk matematiker
 Octave Lebesgue (1857–1933), fransk journalist
 Philéas Lebesgue (1869–1958), fransk poet

Franska efternamn